Nattens drottning kan syfta på:

Nattens drottning (opera) – en rollfigur i Trollflöjten
Nattens drottning (växt) – en kaktusart
Nattens drottning (sång) – tävlande bidrag i Melodifestivalen 1989
Nattens drottning (musikalbum) – album med Haakon Pedersen från 1989